Poligny (Hautes-Alpes)
 Poligny (Aube)
 Poligny (Jura)
 Poligny (Seine-et-Marne)